Rytterne på det danske cykelhold Team Saxo Bank for 2010-sæsonen er:

Team CSC